Об'єкти NGC
Об'єкти Колдуелла
Кассіопея (сузір'я)
Емісійна туманність